Sant'Agostino ima više značenja:
 Sant'Agostino, Caserta
 Sant'Agostino, Ferrara
 Sant'Agostino, Firenze
 Sant'Agostino, Torino
 Sant'Agostino, Treviso
 Sant'Agostino, Vicenza